Dicynodontoidea — надродина травоїдних терапсидів з інфраряду дицинодонтів (Dicynodontia) підряду аномодонтів (Anomodontia), що існувала на межі пермського та тріасового періодів у південній півкулі.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки групи згідно з Kammerer et al. (2011):

Примітки 

Дицинодонти
Надродини плазунів